DivX, Inc. (antiga DivXNetworks) é a empresa estadunidense que criou o formato de compressão de vídeo DivX.

Ligações externas
http://www.divx.com/ (Site oficial)

Empresas dos Estados Unidos
Empresas fundadas em 1999